Губерма́н — еврейская фамилия.

Известные носители 
 Губерман, Бронислав (1882—1947) — скрипач-виртуоз и педагог.
 Губерман, Давид Миронович (1929—2011) — советский и российский геолог, академик, директор Научно-производственного центра «Кольская сверхглубокая».
 Губерман, Евгений Александрович (1955—2012) — советский барабанщик.
 Губерман, Игорь Миронович (род. 1936) — советский и российский писатель и поэт, автор «гариков».
 Губерман, Лео (1903—1968) — американский писатель.

См. также